II Чемпионат Украинской ССР по футболу разыгрывался в рамках Всеукраинской олимпиады (I Всеукраїнська Олімпіада) с 14 по 20 августа 1922 года в Харькове.

Победу во 2-й раз подряд одержала сборная команда Харькова.

Организация и проведение турнира 
К участию в финальном турнире Олимпиады организаторами были приглашены (согласно градации команд по «силе», учитывающей как текущие результаты, так и результаты прошлогоднего первенства, а также из соображений возможно более широкого географического представительства) следующие команды 

Накануне финальных состязаний в каждом губернском центре были проведены отборочные соревнования — губернские олимпиады (Губолимпиады), целью которых практически было определение состава сборной команды на предстоящий финал. Только в Донбассе, не имеющем в те времена ярко выраженного футбольного центра, соревнования Губолимпиады явились фактически отборочным турниром.

Ход турнира 
Турнир проходил по «олимпийской» системе. 

В случае ничьей в основное время назначалось дополнительное — 2 тайма по 15 минут, продолжавшееся, если победитель по его итогам не был выявлен, и далее до первого забитого мяча (в терминах того времени — «решительный матч до результата»).

Как и в прошлогоднем розыгрыше, фавориты и прошлогодние финалисты — сборные Харькова и Одессы — достаточно уверенно вышли в финал (хотя одесситы в полуфинале с киевлянами добились крупной победы только в дополнительное время). В решающем матче харьковчане имели существенное премущество, которое еще в первом тайме удалось материализовать в забитый мяч (забитый, правда, в весьма спорной ситуации). Во втором тайме сборная Харькова имела возможность увеличить преимущество, но Иван Привалов не реализовал пенальти. Этот промах фактически лишил харьковчан победы — судейская коллегия после игры отменила «сомнительный» гол (и, соответственно,  результат матча) с формулировкой

В переигровке уже одесситы имели в первом тайме преимущество, воплощённое ими в гол. Но после перерыва харьковчане сумели перехватить инициативу и, проведя два мяча, победить в матче и первенстве.

Турнирная сетка

Матчи 
1/4 финала

1/2 финала

Финал

Итоговое положение команд

Лучшие футболисты сезона 
Согласно опросу, проведенному Центральным Домом Физкультуры Украины, лучшими футболистами года в Украинской ССР стали 

 1. Иван Привалов («Штурм» Харьков)
 2. Николай Кротов («Штурм» Харьков)
 3. Александр Злочевский («Шкуртрест» Одесса)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика RSSSF
 Газета «Спортивный листок» Харьков №№ 1, 2, 3 за август 1922
 Журнал «Спорт» Харьков № 1 август 1922